Calina puede significar:basura loca

 El fenómeno atmosférico conocido como calina o calima.
 Conjunto de corchos enlazados que pueden utilizarse como boya o baliza.
 Calina es el nombre de la protagonista de la novela Quo vadis? de Henryk Sienkiewicz y a la que se la llamaba generalmente por el nombre de Ligia pues pertenecía al pueblo Ligio (era hija del rey de los Ligios), que era un pueblo que habitaba en la actual Polonia.